Imię i nazwisko to nosili lub noszą m.in.:
 Marek Galiński (1951-1999) – polski zapaśnik
 Marek Galiński (1974-2014) – polski kolarz